Гладун — фамилия:

 Гладун, Анатолий Деомидович (1935—2020) — советский и российский учёный-физик, профессор.
 Гладун, Вадим Иванович (род. 1937) — советский баскетболист, чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта.